L'US Open féminin 2009 est l'édition 2009 de l'US Open qui se déroule au Heights Casino à New York du 3 au . Cette édition est aussi connue sous le nom de Carol Weymuller Open 2009. Jenny Duncalf gagne le plus grand titre de sa carrière en battant Alison Waters en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Liens externes

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open de squash masculin 2009

Féminin 2009
Squash en 2009
Sport aux États-Unis en novembre 2009
Carol Weymuller Open